Il torneo di doppio maschile dell'Australian Open 1990, torneo che faceva parte dell'ATP Tour nell'ambito dell'ATP Tour 1990, è stato vinto da Pieter Aldrich e Danie Visser (tds n. 2). In finale hanno sconfitto Grant Connell e Glenn Michibata (tds n. 13) con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Rick Leach /  Jim Pugh (semifinali)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (campioni)
 Paul Annacone /  John Fitzgerald (terzo turno)
 Christo van Rensburg /  Mark Woodforde (secondo turno)
 Jakob Hlasek /  Éric Winogradsky (terzo turno)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (quarti di finale)
 Tim Pawsat /  Laurie Warder (primo turno)
 Jim Courier /  Pete Sampras (primo turno)

 Kelly Evernden /  Javier Sánchez (secondo turno) 
 Tomás Carbonell /  Diego Nargiso (primo turno) 
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno) 
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (secondo turno) 
 Grant Connell /  Glenn Michibata (finale) 
 Peter Doohan /  Balázs Taróczy (primo turno) 
 Goran Ivanišević /  Slobodan Živojinović (secondo turno) 
 Glenn Layendecker /  Richey Reneberg (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Australian Open 1990